Tupiocoris är ett släkte av insekter. Tupiocoris ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Tupiocoris